|-
| 59001 Зенфтенберг (Senftenberg) ||  || 26 вересня 1998 || Клеть || -
|-
|  ||  || 21 вересня 1998 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 23 вересня 1998 ||  || 
|-
|  ||  || 25 вересня 1998 || Сінлун || BAO SCAP
|-
|  ||  || 16 вересня 1998 || Андерсон-Меса || LONEOS
|-
|  ||  || 17 вересня 1998 || Андерсон-Меса || LONEOS
|-
|  ||  || 26 вересня 1998 ||  || 
|-
|  ||  || 30 вересня 1998 || Сінлун || BAO SCAP
|-
|  ||  || 20 вересня 1998 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 19 вересня 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 21 вересня 1998 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 21 вересня 1998 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 21 вересня 1998 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 21 вересня 1998 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 21 вересня 1998 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 26 вересня 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 26 вересня 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 26 вересня 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 26 вересня 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 26 вересня 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 26 вересня 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 26 вересня 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 26 вересня 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 26 вересня 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 26 вересня 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 26 вересня 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 26 вересня 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 26 вересня 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 26 вересня 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 26 вересня 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 26 вересня 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 26 вересня 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 26 вересня 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 26 вересня 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 26 вересня 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 26 вересня 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 26 вересня 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 20 вересня 1998 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 26 вересня 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 26 вересня 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 26 вересня 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 26 вересня 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 27 вересня 1998 || Андерсон-Меса || LONEOS
|-
|  ||  || 18 вересня 1998 || Андерсон-Меса || LONEOS
|-
|  ||  || 13 жовтня 1998 || CERGA || 
|-
|  ||  || 13 жовтня 1998 || Вішня || 
|-
|  ||  || 15 жовтня 1998 ||  || 
|-
|  ||  || 13 жовтня 1998 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 10 жовтня 1998 || Андерсон-Меса || LONEOS
|-
|  ||  || 14 жовтня 1998 || Андерсон-Меса || LONEOS
|-
|  ||  || 14 жовтня 1998 || Андерсон-Меса || LONEOS
|-
|  ||  || 14 жовтня 1998 || Андерсон-Меса || LONEOS
|-
|  ||  || 20 жовтня 1998 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 22 жовтня 1998 || CERGA || 
|-
|  ||  || 22 жовтня 1998 || Вішня || 
|-
|  ||  || 22 жовтня 1998 || Вішня || К. Корлевич
|-
|  ||  || 25 жовтня 1998 || Оїдзумі || Т. Кобаясі
|-
|  ||  || 27 жовтня 1998 || Вішня || 
|-
|  ||  || 30 жовтня 1998 || Вішня || К. Корлевич
|-
|  ||  || 18 жовтня 1998 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 18 жовтня 1998 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 18 жовтня 1998 || Ла-Сілья || Ерік Ельст
|-
|  ||  || 27 жовтня 1998 ||  || 
|-
|  ||  || 28 жовтня 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 28 жовтня 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
| (59066) 1998 VY || 1998 VY || 10 листопада 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 9 листопада 1998 || CERGA || 
|-
|  ||  || 9 листопада 1998 || CERGA || ODAS
|-
|  ||  || 11 листопада 1998 || CERGA || ODAS
|-
|  ||  || 11 листопада 1998 ||  || , Т. Урата
|-
|  ||  || 10 листопада 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 10 листопада 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 10 листопада 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 10 листопада 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 10 листопада 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 10 листопада 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 10 листопада 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 10 листопада 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 10 листопада 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 10 листопада 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 10 листопада 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 10 листопада 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 10 листопада 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 10 листопада 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 10 листопада 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 14 листопада 1998 || Оїдзумі || Т. Кобаясі
|-
| 59087 Маккакаро (Maccacaro) ||  || 15 листопада 1998 ||  || П. Сіколі, 
|-
|  ||  || 9 листопада 1998 ||  || 
|-
|  ||  || 10 листопада 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 14 листопада 1998 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 15 листопада 1998 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 15 листопада 1998 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 14 листопада 1998 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 11 листопада 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
| (59095) 1998 WK || 1998 WK || 16 листопада 1998 || Прескотт || Пол Комба
|-
|  ||  || 18 листопада 1998 || Кусіро || С. Уеда, Х. Канеда
|-
|  ||  || 20 листопада 1998 ||  || 
|-
|  ||  || 20 листопада 1998 || Valinhos || П. Ольворсем
|-
|  ||  || 21 листопада 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 21 листопада 1998 || Сокорро || LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

59001